За́риньш или Заринь () — латышская фамилия. Известные носители:

 Зариньш, Индулис (1929—1998) — латышский живописец, Народный художник СССР.
 
 Зариньш, Леонидс (1927—1954) — деятель латвийского антисоветского сопротивления.
 Зариньш, Маргер Оттович (1910—1993) — советский композитор, Народный артист СССР.
 Зариньш, Рихард Германович (1869—1939) — латышский художник-график, автор первых почтовых марок Советской России.
 Зариньш, Юрис (также известен как Юрис Заринс; род. 1945) — американский археолог.
 Зариньш, Янис Петрович (1913—2000) — советский скульптор, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР.
 Зариньш, Янис Юльевич (1936—2000) — советский и латвийский актёр театра и кино. Заслуженный артист Латвийской ССР (1974).

См. также 
 Зарин (значения)